Le psaume 120 peut désigner :
 le psaume 120 (119) : psaume 120 selon la numérotation hébraïque, psaume 119 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 121 (120) : psaume 121 selon la numérotation hébraïque, psaume 120 selon la numérotation grecque.